Az Oscar-gálák listája.

Jegyzetek

Külső hivatkozások
E! Online: 75 Days of Oscars
IMDb: Academy Awards, USA 

Filmes listák
 

he:פרס אוסקר#רשימת טקסי פרס אוסקר